Obstmühle bezeichnet:

 Mühle zum Zerkleinern von Obst, beispielsweise als Vorstufe des Kelterns
 Obstmühle (Sachsen), Siedlung in Mittelsachsen